

Cinema 
 Kill! – film del 1971 diretto da Romain Gary

Geografia 
Kill- e Kil- all'inizio dei toponimi in Scozia e in Irlanda rappresentano il gaelico cille/cill = chiesa
 Kill – località nella contea di Kildare, in Irlanda
 Kill – Località nella contea di Waterford, in Irlanda

Informatica 
 kill – comando Unix per la terminazione di un processo
 Kill – istruzione BASIC per eliminare un file

Musica 
 Kill – album dei Cannibal Corpse del 2006
 Kill – singolo di Mell del 2008
 KILL – album degli Electric Six del 2009

Altri progetti